Blagota Sekulić
 Branislav Sekulić
 Igor Sékulic, frère d'Olga Sékulic
 Olga Sékulic
 Sava Sekulić

Divers 
 Prix Isidora-Sekulić
 Maison d'Isidora Sekulić
 Lycée Isidora Sekulić de Novi Sad